Села:
 Добряни — Львівська область, Львівський район
 Добряни — Львівська область, Стрийський район, Стрийська міська громада
 Добряни — Львівська область, Стрийський район, Тростянецька сільська громада